

Persone
 Alberto Caprara – letterato e diplomatico italiano
 Alessandro Caprara – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Bernardo Caprara – diplomatico italiano
 Cornelio Caprara – cardinale italiano
 Enea Silvio Caprara – feldmaresciallo austriaco
 Giovanni Battista Caprara Montecuccoli – cardinale, arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Giovanni Caprara – allenatore di pallavolo italiano
 Giovanni Caprara – giornalista italiano
 Massimo Caprara – politico e giornalista italiano
 Valerio Caprara – docente e critico cinematografico italiano

Altro
 10928 Caprara – asteroide
 Caprara – nome alternativo dell'isola di Capraia, una delle Isole Tremiti
 Caprara – famiglia bolognese
 Monte Caprara – monte dell'Appennino bolognese
 Caprara – frazione di Campegine in provincia di Reggio Emilia
 Caprara d'Abruzzo – frazione di Spoltore in provincia di Pescara